Trzebiszyn ist der Name folgender Orte in Polen:
 Trebitschin in der Woiwodschaft Oppeln
 Trzebiszyn (Tychowo) in der Woiwodschaft Westpommern